Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1993-1994 è stato il 17º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 18 squadre, e vide la vittoria finale del Pared al suo secondo titolo che venne promossa in Tercera División 1994-1995, mentre le successive quattro si sono sfidate ai play-off.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

<div style="overflow:auto">

Play-off 
I play-off sono stati disputati in ulteriori partite di andata e ritorno per decidere quale squadra, fra la seconda e la quinta classificata, dovesse essere promossa. Gli incontri sono stati disputati tra il 30 maggio e il 22 giugno.

Successivamente ai play-off, le squadre che si sono classificate prime ai play-off dei campionati di Las Palmas e Tenerife hanno disputato un ulteriore coppia di incontri di andata e ritorno (rispettivamente 22 e 26 giugno) per definire quale fra le due dovesse essere promossa.

Note

Voci correlate 
 Primera División 1993-1994 (Spagna)
 Segunda División 1993-1994 (Spagna)
 Segunda División B 1993-1994
 Coppa del Re 1993-1994
 Supercopa de España 1993

Collegamenti esterni 
 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1993
Calcio nel 1994